Верхососенье — название населённых пунктов в Орловской области:

 Верхососенье Первая Середина
 Верхососенье Вторая Середина
 Верхососенье Первая Часть
 Верхососенье Вторая Часть
 Верхососенье Центральное

См. также 
 Сосонье
 Сосенки